Die Open 13 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Februar 2007 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Costa do Sauípe die Brasil Open sowie in San José die SAP Open gespielt. Diese zählten genau wie die Open 13 zur Kategorie International Series.

Arnaud Clément war der Titelverteidiger im Einzel, er scheiterte jedoch in diesem Jahr in der ersten Runde. Der ungesetzte Franzose Gilles Simon blieb während des ganzen Turniers schadlos und gewann alle Matches ohne Satzverlust, im Finale gegen den an Position sieben gesetzten Zyprer Marcos Baghdatis. Es war Simons erster Karrieretitel.
Die doppelten Titelverteidiger im Doppel, Martin Damm und Radek Štěpánek, nahmen nicht zusammen am Turnier teil. Während Damm in diesem Jahr nicht antrat, nahm Štěpánek mit seinem neuen Partner Mahesh Bhupathi teil. Aufgrund einer Rippenverletzung Štěpáneks schieden sie allerdings in der ersten Runde kampflos gegen die späteren Turniersieger aus.
Einzelvorjahressieger Clément war diesmal in der Doppelkonkurrenz erfolgreich, die er zusammen mit Michaël Llodra an Position vier gesetzt gewann. Sie besiegten dabei die topgesetzten Mark Knowles und Daniel Nestor, die das vierte Jahr in Folge im Finale standen, im Match-Tie-Break. In dieser Konstellation war es der dritte Titel der Turniersieger. Insgesamt gewann Clément seinen achten und Llodra seinen elften Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 489.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 510.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 100 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 161 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 100 kB)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Marseille